Andersen kan som auktorsförkortning betyda:

 Knut Andersen (auktor)
 Knud Andersen
 Nils Møller Andersen
 Trond Andersen
 Johannes Carl Andersen

Robotskapade auktorsförkortningar
Auktorer